Det finns två Medici kända som Giuliano de' Medici:

Giuliano di Piero de' Medici (1453–1478) (yngre bror till Lorenzo il Magnifico, mördad i Pazzikonspirationen)
Giuliano di Lorenzo de' Medici (1479–1516) (tredje son till Lorenzo il Magnifico, hertig av Nemours)

en:Giuliano de' Medici